Biernik -  czwarty przypadek deklinacji.
 Biernik - wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim.

Przypisy

Biografia